DDR-Fußball-Oberliga 1983/1984 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Berliner FC Dynamo.

Sluttabell

Nedflyttningskval: 1.FC Union Berlin - BSG Chemie Leipzig 1 : 1 ; 1 : 2

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1983/1984
1983/1984
1983 i Östtyskland
1984 i Östtyskland